Grantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grantjärnen (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Grantjärnen (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Grantjärnen (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Grantjärnet (Skallsjö socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (2,5 ha)
Grantjärnen (Skallsjö socken, Västergötland, vid Stålebo), sjö i Lerums kommun, 
Grantjärnen, Dalsland, sjö i Munkedals kommun, 
Grantjärnen, Värmland, sjö i Forshaga kommun,  (5,08 ha)
Norra Grantjärnen, sjö i Säffle kommun, 
Västra Grantjärnen, sjö i Hagfors kommun,  (28,1 ha)
Östra Grantjärnen, sjö i Hagfors kommun,  (17,7 ha)
Grantjärnen (Malungs socken, Dalarna, 673126-140088), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,91 ha)
Grantjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674636-139831), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Grantjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Grantjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (11,8 ha)
Grantjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (12,3 ha)
Berg-Grantjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (3,34 ha)
Grantjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,95 ha)
Grantjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Grantjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Grantjärnen (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Grantjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Grantjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Mitti-Grantjärnen, sjö i Kalix kommun,  (2,8 ha)
Nederst-Grantjärnen, sjö i Kalix kommun,  (9,46 ha)
Överst-Grantjärnen, sjö i Kalix kommun, 
Nedre Grantjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Övre Grantjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även 
Gräntjärn
Grangölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn